Ofudesaki é um das três principais escritas originais (oriundas diretamente de Oyassama) da religião Tenrikyo. O Ofudesakié  formado por versos escritos em uma métrica perfeita onde estão inseridos o cerne dos ensinamentos da religião.

Textos religiosos